Andrzej Długoszowski (1922-1944) – podharcmistrz, uczestnik powstania warszawskiego
 Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942)
 Jerzy Długoszowski (1922-2009) – harcmistrz, kapitan MO, partyzant Szarych Szeregów, polityk SLD
 Jerzy Wieniawa-Długoszowski (1898-1931) – uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej
 Marek Długoszowski ps. "Baobab" (1924-1944) – uczestnik powstania warszawskiego